J1 peut faire référence à :
 le HMS J1, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 le Junkers J1, un avion monoplace du constructeur allemand Junkers,
 le Nikon 1 J1, un appareil photographique hybride de Nikon.
 la première division du championnat du Japon de football,
 le visa J-1, qui est un type de Visa pour se rendre aux États-Unis
 la balise de virage en France

J.I peur faire référence à :
 l’AEG J.I, un avion d’attaque au sol allemand,
 le Junkers J.I, un avion d’observation et d’attaque allemand Junkers.

J-1 peut faire référence à :
 la veille d'un jour événement.

J+1 peut faire référence à :
 le lendemain d'un jour événement,
 J+1, une émission de télévision française diffusée sur Canal+.

J01 peut faire référence à:
 La Sinusite aiguë, d'après la classification internationale des maladies.
 Classe ATC J01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres